Kleistpark ist der Name folgender Grünanlagen:

 Heinrich-von-Kleist-Park in Berlin
 Kleistpark Frankfurt (Oder)

Siehe auch:
 U-Bahnhof Kleistpark, U-Bahnhof in Berlin
 Haus am Kleistpark, kommunale Galerie
 Kleistpark Hausverwaltung GmbH, eine 1979 gegründete und 1986 insolvent gegangene Immobilienfirma in Berlin